La Third Division 1973-1974 è stato il 47º campionato inglese di calcio di terza divisione.

A partire da questa stagione diventano tre le promozioni nella categoria superiore.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1974-1975.
      Retrocesso in Fourth Division 1974-1975.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1973-1974
 Second Division 1973-1974
 Fourth Division 1973-1974
 FA Cup 1973-1974
 Football League Cup 1973-1974
 Charity Shield 1974

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1973
Calcio nel 1974
1973-1974